

Торнбері Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Торнбері Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсильванія